Имэле — река в России, протекает в Республике Алтай.

Этимология 
Эмеен, Имене от (диалект., литер.) — почтенная женщина; супруга, жена; старуха. Ср. — старуха.

Описание 
Исток реки находится на заболоченном плато в урочище Шалтра. Устье реки находится в 36 км по правому берегу реки Талдура. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Литература 
 

Притоки Чаганузуна
Реки Кош-Агачского района